Бекк — многозначное слово.

 Бекк () — мужское имя ирландского происхождения
 Бекк мак Куанах — король Айргиаллы (до 598).
 Бекк Байррхе мак Блатмайк — король Ульстера (692—707).
 Бекк мак Айремойн — король Ульстера (886—893).

Бёкк () — фамилия
 Бёкк, Ричард Морис (1837−1902) — канадский психиатр и писатель.